Hameedullah Haidary – scacchista afghano
 Najim Haidary – calciatore afghano